Хэмптон — многозначный термин.

Хэ́мптон, Ха́мптон () — распространённая в англоязычных странах фамилия. Известные носители:
 Хэмптон, Ар Джей (род. 2001) — американский баскетболист.
 Хэмптон, Гарри (1885—1963) — английский футболист.
 Хэмптон, Джейми (род. 1990) — американская теннисистка.
 Хэмптон, Женин (род. 1958) — американский политик, лейтенант-губернатор штата Кентукки.
 Хэмптон, Ким (род. 1962) — американская баскетболистка.
 Хэмптон, Киша (род. 1990) — американская баскетболистка.
 Хэмптон, Кристофер (род. 1946) — английский писатель, поэт, сценарист, кинорежиссёр
 Хэмптон, Лайонел (1908—2002) — американский джазовый музыкант, бэнд-лидер, шоумен.
 Хэмптон, Миллард (1956) — американский спринтер.
 Хэмптон, Нил — шотландский кёрлингист.
 Хэмптон, Уэйд III (1818—1902) — один из командиров кавалерии армии Юга во время гражданской войны в США.
 Хэмптон, Фред (1948—1969) — американский активист, один из лидеров Партии чёрных пантер.

Другое 
 Хэмптон энд Ричмонд Боро — футбольный клуб из пригорода Лондона . До 1999 года назывался Хэмптон.
 Хэмптон-корт — бывшая загородная резиденция английских королей на берегу Темзы

См. также 
 Хамптон
 Хэмптон-Корт

Примечания